Parkgatan kan syfta på

Parkgatan, Göteborg – en gata i centrala Göteborg
Parkgatan, Malmö – en historisk gatusträckning inom delområdet Möllevången
Parkgatan, Stockholm – en gata på Kungsholmen